Lützow kan avse:

 – slagkryssare som sänktes efter Skagerrakslaget
Lützow (kryssare) – sjösattes 1939 som Lützow men såldes till Sovjetunionen och döptes om under det året.
Deutschland (kryssare) – ursprungligen i tjänst som Deutschland men bytte namn till Lützow 1939.